Tadeusz Kopeć (1881–1950) – polski lekarz-pediatra
 Tadeusz Kopeć (1905–1949) – polski prawnik, dziennikarz, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm IV kadencji (1935-1938) w II Rzeczypospolitej
 Tadeusz Kopeć (ur. w 1960) –  polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji, senator VIII kadencji w III Rzeczypospolitej.